Kraftfahrzeugtechnik steht für:

 technischer Aufbau eines Kraftfahrzeugs, siehe Kraftfahrzeug #Technik
 ein ingenieurwissenschaftliches Fachgebiet bzw. ein Lehrberuf, siehe Fahrzeugtechnik
 eine DDR-Fachzeitschrift, siehe KFT